Передольское сельское поселение — муниципальное образование в Батецком муниципальном районе Новгородской области России. 

Административный центр — деревня Новое Овсино.

Территория сельского поселения расположена на северо-западе Новгородской области. По территории протекает река Луга.

История 
В средневековье здесь существовал Передольский погост. В писцовых книгах Водской пятины Новгородской земли 1500 года назван как Никольский Передольский погост. Погост здесь основан, возможно, в легендарные время Княгини Ольги, когда она по пути в Новгород в 947 году ставила погосты и дани по рекам Мсте и Луге. Здешняя местность в средневековье называлась «волостью Лугой». Она изобилует древнерусскими археологическими памятниками — курганами, сопками, селищами VIII—XIV вв. Меж деревень Подгорье и Заполье находится урочище Городок — городище площадью около 12 га. А неподалёку расположена знаменитая «Шум-гора» или «Большая сопка» — самый большой курган средневековой Европы. По местным легендам именно здесь расположена легендарная могила Рюрика.

Также здесь проходил известный Лужский путь, в прошлом — важнейшая транспортная артерия. В районе деревень Большой Волок, Малый Волочёк и Ожогин Волочёк находилось место волока из Луги, впадающей в Балтийское море, в Кибу — приток Шелони, которая в свою очередь впадает в Ильмень.

Передольский погост Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии — родина археолога и новгородского краеведа  (1833—1907).

Передольское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Населённые пункты 
На территории сельского поселения расположено 52 населённых пункта (деревни):

Экономика 
На территории поселения действует сельскохозяйственное предприятие ООО «Передольское» (основное направление деятельности — производство молока).

Транспорт 
На территории сельского поселения есть станция Передольская Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги линии Санкт-Петербург — Витебск.

Культура 
 Народный хор «Русская песня», образован в 1984 году. Руководитель до 1989 года — Глазков Михаил Борисович, до 1995 года — Громова Ирина Викторовна, затем — Иванова Светлана Геннадьевна.

Примечания 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Батецкого района